„Солунски патрдии” је југословенска телевизијска серија снимљена 1985. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Благоја Спиркоски Џумерко || Пејо Мариовецот (3 еп. 1986)
|-
|Димче Мешковски || Секула (3 еп. 1986)
|-
|Снежана Стамеска || Пандора (3 еп. 1986)
|-
|Сабина Ајрула || Фатиме (3 еп. 1986)
|-
|Владимир Дади Ангеловски || Цветан (3 еп. 1986)
|-
|Ванчо Петрушевски || Сотка (3 еп. 1986)
|-
|Гоце Тодоровски || Цанде (3 еп. 1986)
|-
|Трајче Иваноски || Аџи Јанкула (3 еп. 1986)
|-
|Марин Бабић || Божин (3 еп. 1986)
|-
|Мите Грозданов || Јоргос (3 еп. 1986)
|-
|Салаетин Билал || Јашар Бег (3 еп. 1986)
|-
|Кица Вељановска || (3 еп. 1986)
|-
|Стево Спасовски || Кир Таки (2 еп. 1986)
|-
|Тодорка Кондова || Евдокија (2 еп. 1986)
|-
|Соња Осхавкова || Паца (2 еп. 1986)
|-
|Ђурко Стојановски || (2 еп. 1986)
|-
|Мукерем Билал || (2 еп. 1986)
|-
|Светлана Василевска || (2 еп. 1986)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Весна Стојановска || (2 еп. 1986)
|-
|Весна Гичевска || (2 еп. 1986)
|-
|Лиљана Вељановска || (2 еп. 1986)
|-
|Јовица Михајловски || Кире (1 еп. 1986)
|-
|Лазе Манасков || Блаже (1 еп. 1986)
|-
|Благој Ивчевски || (1 еп. 1986)
|-
|Снежана Михајловић || (1 еп. 1986)
|-
|Ленче Делова || (1 еп. 1986)
|-
|Зекир Сипахи || (1 еп. 1986)
|-
|Џемаил Максут || Дервишот (1 еп. 1986)
|-
|Петар Мирцевски || Јајчарот (1 еп. 1986)
|-
|Риад Тахир || (1 еп. 1986)
|-
|Димитар Вандески || (1 еп. 1986)
|-
|Андон Јованоски || Барабанџија (1 еп. 1986)
|-
|Абдурахман Рахман || (1 еп. 1986)
|-
|Фехми Груби || (1 еп. 1986)
|-
|Бајруш Мјаку || (1 еп. 1986)
|-
|Бећир Нуредини || (1 еп. 1986)
|-
|Стефи Талевска || (1 еп. 1986)
|-
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије